Bitwa pod Jaksicami (1944) –
 Bitwa pod Jaksicami (1945) –

Zobacz też